Rokycany kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Okres Rokycany, kommun, Plzeň, 
 Rokycany (ort i Tjeckien), Plzeň, Okres Rokycany, 

Robotskapade Tjeckienförgreningar